WAQ steht für:
 Flughafen Antsalova (IATA-Code), Flughafen von Antsalova (Stadt), Madagaskar

waq steht für:
 Wagiman (ISO-639-3-Code), gehört zu den Gunwinyguan-Sprachen und wird im Northern Territory Australiens von den gleichnamigen Aborigines gesprochen

Siehe auch:
 Wack
 Wag
 Wak

Abkürzung